Little Dreamer – album di Peter Green del 1980
 Little Dreamer – album dei Negazione del 1988
 Little Dreamer – singolo degli Status Quo del 1989, dall'album Perfect Remedy